Młotkowanie – obróbka powierzchniowa, która ma na celu utwardzenie powierzchni metalowej lub oczyszczenie powierzchni
 Hammering (młotkowanie) – technika grania na instrumentach strunowych
 Sphyrelaton (młotkowanie) – w starożytnej Grecji jedna z technik rzeźbiarskich